Verze je jedna z několika podob téže entity (možný stejný obsah, jiná forma) například v textu, software, při ústním vyprávění (svědectví), různé podoby literárního díla, modelu, hudební skladby, výtvarného artefaktu, audiovizuálního díla nebo i jiného uměleckého díla atd.

 verze – číselné nebo jmenné označení stádia vývoje produktu, nejčastěji počítačového softwaru
 vyšetřovací verze – odborný kriminalistický pojem, např. kvalifikovaný odhad jednoho z možných průběhů události, která může být trestným činem
 verze (technika) – účelový model technického výrobku či produktu, např. budovy, nástroje nebo stroje (automobilu, letadla)

Externí odkazy